Табор (от праславянского , «лагерь», сохранившегося в исходном значении в чешском и ряде других славянских языков):
 Та́бор — стан, становище, бивак, лагерь, обоз на стоянке, шатры бродячего народа, привал переселенцев, переносное селенье.
 Та́бор — группа цыган, связанных родством или проживающих/кочующих совместно, а также цыганский лагерь или место компактного проживания.
 Табор — название передвижного полевого военного лагеря (гуляй-города) у чехов, поляков, румын, венгров.
 Табор (также табур) — эквивалент батальона в армии Османской империи.
 Табо́р — православный храм в Тбилиси.

Персоналии 
 Табор, Гарри Цви (1917—2015) — израильский физик.
 Табор, Даниэль (род. 1984) — британская киноактриса.
 Табор, Джоан (1932—1968) — американская актриса.

Топоним 
 Табор — остров-призрак в Тихом океане.
 Табо́р (Фавор) — гора в Израиле, в христианстве традиционно считается местом Преображения Господня.
 Гора Табор — вулкан и городской парк на этом вулкане на юго-востоке Портленда, в Орегоне (США).

Россия 
 Табор — две вершины в Иллукстском уезде Курляндской губернии.
 Табор — деревня в Лужском районе Ленинградской области
 Табор — деревня в Духовщинском районе Смоленской области

Чехия 
 Табор — город в Южночешском крае, Чехия
 Табор — район в Южночешском крае, Чехия

Другое 
 «Табор» — словенский футбольный клуб из Сежаны.

См. также 
 Табора
 Таборы
 Тавор (значения)

Примечания